«Из последних желаний» () — американская мелодрама 2009 года режиссёра Нитары Ли Осборн.

Сюжет 
Сидни — преданная жена и мать. Всё меняется в её жизни, когда врачи ставят смертельный диагноз. Ей остаётся жить полгода, если только не будут найдены деньги на лечение. Большая сумма оказывается неподъемной для её семьи, хотя Кори, её муж, прикладывает все силы, чтобы найти средства. Мир Сидни рушится на глазах, все прошлые ценности теряют значение.

Попытка понять саму себя и смысл своей жизни внезапно приводит её чувства к тому, чего никто, в том числе и сама Синди, не ждал. Знакомство с соседкой Джейн, матерью-одиночкой, перерастает в любовь. Это чувство покоряет Синди, оно последний яркий свет в её душе. Но вместе с тем оно может разрушить всё то, что было ценно для неё прежде.

В последние дни своей жизни Синди и всем её близким предстоит тяжелое испытание, требующее понимания, ответственности и мужества.

В ролях

См. также 
 «Желание сердца» — фильм 1999 года
 «Любовь женщины» — фильм 2001 года
 Лесбийские отношения в кинематографе

Ссылки 
  
 
 

Фильмы-мелодрамы США